Gienger steht für:

 Gienger von Grienpichel, süddeutsch-österreichisches Adelsgeschlecht

Gienger ist der Familienname folgender Personen:

 Cosmas Gienger von Wolfseck (1516–1592), Vizedom in Österreich ob der Enns
 Eberhard Gienger (* 1951), deutscher Geräteturner und Politiker (CDU)
 Eitl Hans Gienger, Landvogt zu Feldkirch, Hofkriegsrat, Land- und Feldzeugmeister in Tirol
 Georg Gienger von Rotteneck (1496–1577), Vizekanzler des Heiligen Römischen Reiches
 Hans Adam Gienger von Wolfseck (1558–1623), Richter am Reichskammergericht und Vizedom in Österreich ob der Enns
 Jakob Gienger von Grienpichel (1510–1578), Vizedom in Österreich ob der Enns

Siehe auch:

 Gienger-Salto, Flugelement am Reck